Dermatomya är ett släkte av musslor som ingår i familjen Poromyidae.

Släktskap 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Dermatomya